Bombardement op Brussel, Franse beschieting van 1695
Bombardement op Brussel (1708), Franse beschieting vanaf 23 november 1708
Bombardement op Brussel (1940), Duits luchtbombardement van 10 mei 1940 (41 doden)
Bombardement op Elsene, geallieerd luchtbombardement van 7 september 1943

Zie ook 
Beleg van Brussel